RCS lahko pomeni:

 Radarski presek
 Republika Ceskoslovenská (Češkoslovaška)
 RCS modele 1917, francoska polavtomatska puška
 RC Strasbourg, francoski nogometni klub